Фра́йтаг, Фре́йтаг ( — «пятница») — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Фрейтаг, Генрих Вильгельм фон (1720—1798) — ганноверский фельдмаршал.
 Фрайтаг, Герхард (1913—1995) — гауптштурмфюрер СС, офицер айнзацкоманды 2 и зондеркоманды 10a. 
 Фрейтаг, Георг Вильгельм Фридрих (1788—1861) — немецкий востоковед.
 Фрейтаг, Густав (1816—1895) — немецкий писатель.
 Фрайтаг, Джон (1877—1932) — американский гребец.
 Фрейтаг, Мария (1835—1873) — польская балерина.
 Фрайтаг, Рихард (род. 1991) — немецкий прыгун с трамплина.
 Фрейтаг, Роберт Карлович (1802—1851) — русский генерал.
 Фрайтаг, Уши (род. 1989) — голландская прыгунья в воду, призер чемпионата Европы 2012, 2016 года.
 Фрейтаг, Фёдор Карлович (1800—1859) — доктор филологии, ординарный профессор римской словесности и древностей в С.-Петербургском университете.
 Фрейтаг, Фриц (1894—1945) — бригаденфюрер СС.

См. также 
 Фрейтаг фон Лорингофен — баронский род.
 Фрейтаг-Лорингховен, Эльза фон (1874—1927) — немецкая художница.
 Фрейтаг фон Лорингофен, Вессель (1899—1944) — один из руководителей германской военной разведки.